Ilha de Santa Bárbara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Santa Bárbara (ö i Brasilien, Rio de Janeiro), 
 Ilha de Santa Bárbara (ö i Brasilien), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar